Роберт Александрович Симсон — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1921 году в селе Столбы. Член КПСС с 1949 года.

С 1941 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1941—1985 гг. — бухгалтер в городе Кронштадте Ленинградской области, участник Великой Отечественной войны, инструктор Пярнумааского укома ЛКСМ Эстонии, народный судья Морского района г. Таллина, начальник Управления судебных органов Министерства юстиции Эстонской ССР, в аппарате ЦК КП Эстонии, член Верховного суда Эстонской ССР, заместитель Председателя Верхов-
ного суда Эстонской ССР, заместитель Прокурора Эстонской ССР, Председатель Верховного суда Эстонской ССР.

Избирался депутатом Верховного Совета Эстонской ССР 10-го и 11-го созывов.

Умер в Таллине в 2004 году.

Ссылки 
 Депутаты Верховного Совета Эстонской ССР 10-го созыва = Eesti NSV Ülemnõukogu X koosseis: biograafiline lühiteatmik. Tallinn: Eesti Raamat, 1981
 Память народа
 ГА РФ Р7523 105 153 Указы и Постановления Президиума Верховного Совета СССР, принятые с 30 по 31 августа 1971 года, и материалы к ним /к протоколу № 14/ с № 2079-VIII по № 2089-VIII. Том 8

Функционеры ВЛКСМ
Депутаты Верховного Совета Эстонской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Эстонской ССР 11-го созыва
Коммунисты Эстонии